Ajedrea común puede referirse a:

 el nombre común de la planta Satureja hortensis; o
 el nombre común de la planta Satureja montana.